Ж:

 Ж — буква кириллицы.
 Ж — поплавки тип «Ж». Самолётные поплавки применявшиеся в СССР в 1920-30 х гг. на самолётах ТБ-1П, ДБ-3ТП и др.
 Ж (паровоз)
 Ж (паровоз, Николаевская железная дорога)
 Ж (паровоз, 1878)